Змееголовник цельнолистный () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли древеснеющие, травянистые ветви прямостоячие, 15—60 см высотой.

Листья ланцетные или ланцетно-яйцевидные, почти сидячие или короткочерешковые, 1,5—3 см длиной и 3—8 мм шириной.

Цветки собраны в ложные мутовки, соцветия 2—5 см длиной и около 2,5 см шириной. Прицветники эллиптические, чашечка коротко волосистая, грязновато-фиолетовая, венчик синевато-лиловый, 15—18 мм длиной.

Плод — тёмно-бурый, неясно трёхгранный орешек 2,5 мм длиной и около 1,5 мм шириной.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник цельнолистный входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum integrifolium in Flora of China 

Котовниковые
Флора Азии